Ofenböck ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ofenböck (1874–1952), österreichischer Politiker
 Elisabeth Ofenböck, österreichische Opernsängerin und Schauspielerin
 Josef Ofenböck (1919–1975), österreichischer Politiker